Первый дивизион 1962/1963 — 60-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 1 сентября 1962 года и закончился 9 июня 1963 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1962/1963
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1962 году
Спорт в Бельгии в 1963 году